Флаг города Росто́ва-на-Дону́ Ростовской области Российской Федерации.

Флаг города Ростова-на-Дону — святыня городского сообщества, символ его единства и взаимодействия горожан, подлежащий защите как внутри города, так и за его пределами. Флаг города согласно решению Ростовской-на-Дону городской Думы  символизирует городское сообщество независимо от вероисповедания и национальности его членов, их принадлежности к партии и общественным движениям.

Флаг, как один из символов города, является формой выражения прав и свобод городского сообщества, закреплённых в федеральном и областном законодательстве, «Уставе» города. Согласно решению Ростовской-на-Дону городской Думы они составляют особую гордость ростовчан, служат залогом преемственности органов местного самоуправления прошлых лет и многих поколений горожан, возрождения историко-культурных реликвий Ростова-на-Дону.

Флаг города, как и ранее герб г. Ростова-на-Дону, разработали ростовский специалист по геральдике Ярослав Зацаринный и дизайнер Андрей Башкатов.

Описание 
Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище «золотого сечения» (), состоящее из цветов герба города, вертикально делящих полотно на две равные части, располагающихся на лицевой стороне от древка в следующем порядке: синий (голубой, символизирующий честь и славу, искренность и преданность традициям многих поколений ростовчан) и красный (червлёный, означающий справедливость и храбрость, силу и мужество, проявленные ростовчанами в трудовых буднях и на полях сражений за независимость и свободу Отчизны).

На флаге в центре воспроизведён малый герб города в контурном изображении: щит рассечён, на синем (голубом) поле белая двухъярусная башня с затворенными вратами и на ней развивающийся вправо белый, обременённый андреевским синим (голубым) крестом, флаг на древке белого цвета; под пятизубцовым верхним ярусом две бойницы, расположенные над семизубцовым нижним ярусом; на красном (червлёном) поле белого цвета, надетые на шест, древний шлем, повёрнутый прямо, и кольчуга и позади них — лук тетивою вниз накрест со стрелой и копьём.

Цвета флага и гербовые фигуры на оборотной стороне располагаются в следующей последовательности от древка флага: на синем фоне — сторожевая башня, на красном — военные трофеи.

Гербовые фигуры воспроизведены без детализации, белым цветом, символизирующие чистоту помыслов, свободу и доброту ростовчан, мирное сосуществование граждан разных национальностей в городском сообществе, открытость города для своих друзей, готовность горожан к сотрудничеству.

Малый герб города воспроизведён в контурном изображении без детализации. Толщина белой линии контура щита — 1/50 высоты флага, высота щита — 5/7 высоты флага, высота гербовых фигур — 3/5 высоты флага, ширина гербовых фигур — 1/4 высоты флага. Внутренние и внешние линии контуров гербовых фигур воспроизводятся чёрным цветом. Толщина внешних линий фигур составляет 1/4 толщины белой линии контура щита герба города. Толщина внутренних линий фигур составляет 1/8 толщины белой линии контура щита герба города.

Примечания

Ссылки 
 Герб Ростова на Геральдикуме
 Геральдика.ру, Герб Ростова

Флаги городов России
Символы Ростова-на-Дону